Guardini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Guardini (* 1989), italienischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Romano Guardini (1885–1968), deutscher Philosoph und katholischer Theologe

Sonstiges:
 Guardini (Pferd), ein Rennpferd und Gewinner des Gerling Preises 2015

Siehe auch:

 Gardini
 Guarini